Sie Ťin je jméno vícero Číňanů:

 Sie Ťin (politik) (1369–1415), čínský politik, jeden z velkých sekretářů éry Jung-le,
 Sie Ťin (režisér) (1923–2008), čínský režisér druhé poloviny 20. století.